Frans de Kok (dirigent)
 Frans de Kok (kunstschilder)